Frois oder Fróis ist der Nachname folgender Personen:

 António Fróis (* 1962), portugiesischer Schachspieler
 Bernard Frois, französischer Physiker
 Luís Fróis (1532–1597), portugiesischer Missionar